USS Ross je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Ross (DDG-71) 
 USS Ross (DD-563)

Ross